Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Cara Black e Alexandra Fusai che hanno battuto in finale Barbara Schwartz e Patricia Wartusch 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Cara Black /  Alexandra Fusai (campionesse)
 Florencia Labat /  Elena Lichovceva (quarti di finale)

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (semifinali)
 Virginia Ruano /  Paola Suárez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2000